Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла перша сіяна Моніка Селеш з рахунком 3–6, 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)
  Катарина Малеєва (півфінал)
  Зіна Гаррісон-Джексон (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Бренда Шульц (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1993 Virginia Slims of Chicago Draw 
 1993 Virginia Slims of Chicago Draw 
 No Lights Out For Martina 
 Slims Stage Set - Seles Vs. Navratilova 
 Seles edges Martina in Chicago final 

1993
Тур WTA 1993